Yoshimura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Isao Yoshimura
 Masashi Yoshimura